Guido Maffiotti – compositore, clavicembalista e organista italiano
 Silvio Maffiotti – calciatore italiano